Višegrad kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Višegrad (ort), Republika Srpska, 
 Opština Višegrad, kanton, Republika Srpska, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar